Забор () — испанский антиутопический драматический телесериал. Вышел 10 сентября 2020 года на канале Netflix.

Содержание 
Испания, 2045 год. Растущая нехватка природных ресурсов превратила западные демократии в диктаторские режимы, которые оправдывают отсутствие свобод обещанием обеспечить выживание граждан. В Испании, в том же духе, господствует диктатура правительства. В то время как жизнь в сельских районах становится невозможной, столица была разделена на две жестко изолированных зоны: сектор 1 (правительственный и привилегированный) и сектор 2 (остальные). Единственный способ перейти из одной зоны в другую — это пересечь железный забор, разделяющее их, для чего требуется нормативная безопасность. Это отправная точка истории, которая приведет нас к встрече с Джулией (Оливия Молина), Уго (Унакс Угальде) и Эмилей (Анхела Молина): семьёй, которая изо всех сил пытается вернуть маленькую Марту (Лаура Кирос) из рук правительства. История выживания, предательств, великих секретов, в которых преступления будут преследовать своих главных героев.

В ролях 
 Унакс Угальде — Уго Мухика
 Оливия Молина — Джулия Перес Новаль / Сара Перес Новаль
 Элеонора Векслер — Альма Лопес-Дюран
 Абель Фолк — Луис Коваррубиас
 Анхела Молина — Эмилия Новаль

Сезоны и эпизоды

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на испанском языке
Постапокалиптические телесериалы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Мадриде